Districte de Chagai, divisió administrativa de la província de Balutxistan, al Pakistan
 Subtahsil de Chagai, divisió administrativa del districte de Chagai, a la província de Balutxistan, al Pakistan
 Muntanyes de Chagai, cadena muntanyosa del Pakistan al nord del districte de Chagai, principalment al subtahsil de Chagai